Austria:
 Perwang am Grabensee – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Inne:
 Perwang – pałac